Фридрих Вилхелм, изборник од Бранденбурга (Берлин, 16. фебруар 1620 — Потсдам, 29. април 1688) је био изборник Брандебург-Пруске. Био је син Георга Вилхелма и Елизабете Шарлоте од Палатината.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1620.
Умрли 1688.
Династија Хоенцолерн